{{Музичний альбом
| Назва             =The Private Press
| Тип               = Студійний альбом
| Виконавець       =DJ Shadow
| Обкладинка        =The Private Press.jpg
| Цвет =
| Записаний         =
| Випущено         = 2 червня 2002
| Жанр              =Хіп-хоп, трип-хопекспериментальна музика
| Огляди     = *Allmusic  2002
The A.V. Club (favorable) 2002
The Austin Chronicle  2002
Robert Christgau (A) 2002Entertainment Weekly (A-) 2002New York Magazine (favorable) 2002
Pitchfork Media (7.0/10) 2002
PopMatters (favorable) 2002Rolling Stone  2002
Stylus Magazine (C) 2003
| Тривалість        =56:57
| Продюсери        =DJ Shadow
| Лейбл             =MCA
| Країна            =США
| Попередній        =Endtroducing.....1996
| Рік               =2002
| Наступний         =The Outsider1996
}}

 The Private Press  це другий повноформатний альбом DJ Shadow виданий у 2002 року. 

 Трек-лист 
 (Letter from Home) – 1:09
"Fixed Income" – 4:49
"Un Autre Introduction" – 0:44
"Walkie Talkie" – 2:27
"Giving Up the Ghost" – 6:30
"Six Days" – 5:02
"Mongrel..." – 2:20
"...Meets His Maker" – 3:02
"Right Thing/GDMFSOB" – 4:20
"Monosylabik" – 6:46
"Mashin' on the Motorway" – 2:58
"Blood on the Motorway" – 9:12
"You Can't Go Home Again" – 7:03
 (Letter from Home) – 0:57

 Над альбомом працювали 
Josh Davis (DJ Shadow) - мікс, інженер
Lyrics Born - вокал - untitled track 6 & "Why Hip-Hop Sucks in '96"
Gift of Gab - вокал у треку "Midnight in a Perfect World"

 Джерела 
Альбом  у базі даних порталу Discogs.com''

Музичні альбоми 2002
Альбоми DJ Shadow